Singorejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Singorejo, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Singorejo, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar